A continuació hi ha la llista de diputats del Parlament de Catalunya de la XIII legislatura, el conjunt de càrrecs electes que constitueixen el Parlament de Catalunya fruit dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021.

Diputats 

Llistes de parlamentaris
 13
Llistes de catalans